Edward Fitzgerald ou Edward FitzGerald peut désigner :

 Edward FitzGerald (1763-1798), aristocrate, député et révolutionnaire irlandais ;
 Edward FitzGerald (1809-1883), poète britannique ;
 Edward Fitzgerald (1833-1907), évêque de Little Rock aux États-Unis ;
 Edward Fitzgerald (1891-1966), hockeyeur américain ;
 Edward FitzGerald (1892-1976), 7e duc de Leinster, le premier pair du royaume d'Irlande ;

Voir aussi 
 Edward FitzGerald-Villiers (~1654-1693), un soldat anglo-irlandais de l'armée anglaise de la famille Villiers